Carmina burana (cants goliards), dels segles  i 
 Carmina Burana (Orff), cantata escènica del , composta per Carl Orff, en què s'utilitzen com a text alguns d'aquells cants